Buslijn 565 (Herk-de-Stad - Kortenaken)
 Buslijn 565 (Leens-Houwerzijl)